

Geografia

Austria 
 Weyer – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land

Francja 
 Weyer – miejscowość

Niemcy 
 Weyer – dzielnica Radevormwald
 Weyer – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby 
 Bruno Weyer – niemiecki oficer
 Heinrich Weyer – niemiecki prawnik
 Hermann Weyer – niemiecki architekt
 Johann Weyer (Jan Wier) – duński demonolog z XVI wieku
 Martin Weyer – niemiecki organista
 Paul Weyer – niemiecki polityk